Tchabawol peut désigner :
 Tchabawol, une localité du Cameroun dans la commune de Bogo ;
 Tchabawol, une localité du Cameroun dans la commune de Meri.